Евгений Васильевич Масловский ( — , ) — русский генерал-майор.

Биография 
Православный. Образование получил в Тифлисском кадетском корпусе и Михайловском артиллерийском училище (1898). Из училища был выпущен подпоручиком (ст. 08.08.1898) в Карсскую крепостную артиллерию. Позже служил в Кавказской резервной артиллерийской бригаде. Поручик (ст. 13.08.1901).

В 1906 году окончил Николаевскую академию Генерального штаба. После окончания академии служил по Генеральному штабу в Кавказском военном округе. C 26 ноября 1908 — помощник старшего адъютанта штаба Кавказского ВО. С 31 марта 1909 — старший адъютант штаба 66-й пехотной дивизии. С 29 мая 1910 — старший адъютант штаба 52-й пехотной дивизии. Орден Св. Станислава 3-й ст. (02.03.1911). В 1912 — и. д. начальника штаба отряда, направленного в город Ардебиль в Северной Персии для «умиротворения Курдских племён». Подполковник (ст. 06.12.1912). С 28 ноября 1913 — штаб-офицер для поручений при Главнокомандующем войсками Кавказского военного округа.

Первая мировая война 
Участник первой мировой войны. Начальник отделения управления генерал-квартирмейстера штаба Кавказской армии. Оперативный докладчик генерала Юденича во время всех победоносных операций Кавказской армии, начиная с Сарыкамыша в конце 1914 (получил Георгиевское оружие ВП 17.05.1915) и кончая штурмом Эрзерума в начале 1916 (орден Св. Георгия 4-й ст. ВП 10.06.1916). С июня 1915 года полковник.

7 апреля 1916 г. назначен командиром 153-го пехотного Бакинского полка 39-й пехотной дивизии, с которым участвует во взятии Эрзинджана. В 1917 г.— генерал-майор и генерал-квартирмейстер штаба Кавказского фронта. В начале сентября 1917 г. снят с должности и арестован Временным правительством как сообщник генерала Корнилова, но вскоре освобождён и назначен начальником 39-й пехотной дивизии.

После развала Русской армии на Кавказском фронте в конце 1917 г. вернулся в Тифлис, откуда в апреле 1918 г. отправился кружным путём через Крым в станицу Егорлыцкую, куда с трудом прибыл в мае в распоряжение Главнокомандующего Добровольческой армии.

Гражданская война 
Осенью 1918 г. назначен начальником штаба отряда генерала Ляхова (в который были сведены партизанские отряды Терека и Кубани, в том числе партизанская дивизия Шкуро, действовавшая на Владикавказской железной дороге). В ноябре 1918 г. — начальник штаба 3-го армейского корпуса генерала Ляхова, сформированного на базе его отряда.

В начале 1919 г., сразу после занятия 3-м корпусом Ессентуков, Кисловодска и Пятигорска, генерал Деникин назначил генерала Ляхова командующим войсками Терско-Дагестанского края. Масловский остался при нём начальником штаба. В конце марта 1919 г. генерал Ляхов был вынужден подать в отставку в связи с преступлениями его адъютанта, и генерал Масловский заменял его до 16 апреля 1919 г., когда новым главноначальствующим и командующим войсками Северного Кавказа был назначен генерал Эрдели. Масловский продолжал оставаться его начальником штаба. Во время отступления ВСЮР в марте 1920 г. он организовал планомерный отход войск, лазаретов и учебных заведений по Военно-Грузинской дороге в Грузию.

В июле 1920 г. из Тифлиса через Батум он прибыл в Крым и был назначен генералом для поручений при начальнике штаба Главнокомандующего генерале Шатилове. Во время высадки десанта на Кубань в августе 1920 года Масловский некоторое время заменял генерала Шатилова на должности начальника штаба Главнокомандующего. При разделении Русской армии генерала Врангеля на две армии в конце августа 1920 г. — 1-ю генерала Кутепова и 2-ю генерала Драценко — был назначен начальником штаба 2-й армии. После неудачи Заднепровской операции в самом конце сентября генерал Масловский по собственной просьбе был освобождён от должности.

В эмиграции 
Эвакуировался из Крыма в Константинополь. В 1921 г. переехал в Болгарию, где работал геодезистом при выправлении русла реки Тунжа и на постройке железной дороги к Пловдиву. В 1927 году переехал во Францию. Работал на автомобильном заводе Панар и Лавассер в Париже, заведовал церковной библиотекой в Ницце. Член Союза офицеров Кавказской армии. Умер в Ментоне, похоронен на местном кладбище.

В 1965 году дал интервью о своей жизни 

Личный архив находится в Бахметевском архиве Колумбийского университета.

Сочинения 
 Великая война на Кавказском фронте. 1914—1917 гг. Редактор: К. К. Семенов. Серия: Военные мемуары. — Москва: Издательство «Вече», 2015, 541 стр. ISBN 9785444417546
 Мировая война на Кавказском фронте 1914—1917 г. Париж, 1933. Так же доступно на сайте ГПИБ со схемами
 Автор ряда статей об операциях на Кавказском фронте в «Часовом» (№ 62 и др.), в «Русском инвалиде» (№ 23), а также в газете «Россия и Славянство».
 Редактор и соавтор юбилейного сборника «Генерал от инфантерии Н. Н. Юденич» (Париж, 1931).

Источники 
 Список Генерального штаба. Исправлен по 1-е июня 1914 года. — Пг., 1914.
 Николай Рутыч. Биографический справочник высших чинов Добровольческой армии и Вооруженных Сил Юга России. Материалы к истории Белого движения. — М., 2002.
 Клепов М. Ю. Офицеры — Георгиевские кавалеры Первой мировой войны. — М.: «Минувшее», 2015.

Ссылки 
 Биография Масловского Е. В. на сайте «Хронос»
 

Кавалеры Георгиевского оружия
Выпускники Тифлисского кадетского корпуса
Выпускники Николаевской военной академии
Полковники (Российская империя)
Офицеры Генерального штаба в Первой мировой войне (Россия)
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Русские эмигранты первой волны в Болгарии
Русские эмигранты первой волны во Франции
Генерал-майоры (Российская республика)
Генерал-майоры России (Белое движение)
Похороненные на кладбище Трабуке
Участники Крымской эвакуации